Четвёртая стена — воображаемая стена между актёрами и зрителями в традиционном «трёхстенном» театре. Термин был придуман Дени Дидро в XVIII веке, но введён в обращение лишь в XIX веке с появлением так называемого «театрального реализма». Позднее термин стал использоваться не только в театральном, но и в других видах искусства для обозначения воображаемой границы между любым вымышленным миром и его зрителями: в литературе, кинематографе, комиксах, компьютерных играх и т. д.

Разрушение четвёртой стены 
Действие актёра, обращающегося непосредственно к зрителю со сцены или с экрана, называется «ломка четвёртой стены». Либо же когда персонажи осознают то, что они вымышлены, или на них смотрят зрители. Данная техника особенно распространена в комедиях и мультфильмах, однако также используется и в серьёзных, драматических произведениях (например, в экспериментальной пьесе Юджина О’Нила «» (1928) главный герой делится своими сокровенными мыслями, обращаясь к зрителям).

Считается, что техника «ломки четвёртой стены» позволяет зрителю глубже погрузиться в вымышленный мир действа, поверить, что всё происходящее — это реальные события.

Художественная литература 
Используя данный приём, авторы заставляют своих персонажей обращаться к читателям напрямую или же делать лирические отступления. Например, в романе Джаспера Ффорде «Четвёртый медведь» герои обсуждают плохую шутку, написанную автором: «Не верится, что это сходит ему с рук». Ещё одной формой подобной техники являются романы, написанные от первого лица, где рассказчик обращается к читателю напрямую. Подобные примеры можно найти у Шарлотты Бронте в её романе «Джейн Эйр», в книге Лемони Сникета «33 несчастья». Благодаря повествованию от первого лица, мысли героя становятся доступны читателям, что позволяет автору выражать внутренние рассуждения и чувства рассказчика, а также самонаблюдения героев.

Иногда в произведении присутствует персонаж автора произведения, к которому обращаются обычные герои. Например, цикл Тёмная башня Стивена Кинга, где пару раз героям встречался персонаж Стивена Кинга.

Театр 
«Ломка четвёртой стены» в театре связана с традиционными репликами апарт, направленными в публику в театральной постановке. Такая техника широко использовалась в античном театре, также активно к разрушению четвёртой стены прибегал в своих пьесах Шекспир.. Например, комедия «Сон в летнюю ночь» заканчивается словами:

Натуралистический театр также актуализировал это понятие, сделав сцену абсолютно непроницаемой. Установка на жизнеподобие, усвоенная «новой драмой» на определённом этапе её развития, подразумевала, что жизнь на сцене протекает совершенно независимо от присутствия всего в нескольких метрах от неё посторонних наблюдателей.

Кинематограф 
Одним из первых случаев применения данной техники в кино стал фильм братьев Маркс «Воры и охотники» (1930), в котором Граучо обрывает диалог и делится своими мыслями со зрителями, подойдя к камере. С тех пор режиссёры всё чаще и чаще «ломают четвёртую стену», обращая своих героев напрямую к зрителям репликами или же простым взглядом в камеру. Также встречается у Жана-Люка Годара, например, в фильме «На последнем дыхании». Более поздним примером является фильм «Бойцовский клуб». Возвращаясь в конце ленты к первой сцене, голос за кадром вместо «Я не могу ни о чём думать» произносит «Я всё ещё не могу ни о чём думать». Затем следует саркастическая ремарка «А, ретроспективный юмор».

Австрийский кинорежиссёр Михаэль Ханеке в своем триллере «Забавные игры» показывает один из ярчайших в современном кинематографе примеров «ломки четвёртой стены». Постоянно акцентируя внимание на присутствии зрителя по ту сторону экрана, режиссёр превращает публику не в свидетеля происходящего, а скорее в соучастника. Режиссёр достигает эффекта вовлечённости зрителя в сюжет и чувства реальности происходящего. Не ограничиваясь взглядами в камеру, главный герой периодически обращается к зрителям: «Вам бы, наверное, уже хотелось закончить смотреть этот фильм?». Планируя жестокую расправу над героями картины, он интересуется у зрителей, на кого бы они поставили, а в один из моментов берёт пульт от телевизора и отматывает несколько минут кинофильма к началу. Ровно на 80 минуте фильма главный герой произносит фразу «Мы ещё не достигли даже стандартной длины полнометражного фильма», а в последней сцене злодеи обсуждают природу кино и проблему связи реального мира с вымышленным.. В интервью Ханеке отмечает, что этим фильмом хотел показать, как легко манипулировать зрителем.

Классическим примером «ломки четвёртой стены» стал фильм Вуди Аллена «Энни Холл», герои которого то и дело обращаются к своим воспоминаниям. Примечательна сцена, в которой главный персонаж Сингер, не стерпев неверную цитату известного философа Маршалла Маклюэна, выводит в кадр самого Маршалла Маклюэна, который с удовольствием поправляет персонажа.

Известный комедийный фильм Терри Гиллиама и Терри Джонса «Монти Пайтон и Священный Грааль» пронизан использованием данного приёма (например, монстр исчез из-за проблемы с сердцем у художника-аниматора), что, в данном случае, направлено на усиление комичности.

В комедии «Космические яйца» Чёрный Шлем, сражаясь с Одинокой звездой, промахивается и наносит удар кинооператору, внезапно оказавшемуся за его спиной вместе со съёмочной группой.

В короткометражной комедии-триллере «Стрелок» (2014) голос за кадром, первоначально обращённый к зрителю, начинает вести беседу с героями и подстрекает их на конфликт.

Критики использования данной техники в кино считают, однако, что само обращение героев к зрителям ненормально для данного жанра, что оно разрушает «визуальную иллюзию» кино.

Телевидение 
Исследование, проведенное в США в конце 20 века, показало, что комедийные телешоу, в которых применяется эффект «ломки четвёртой стены», намного больше нравятся зрителям, чем их традиционные аналоги. Авторы исследования пришли к выводу, что аудитория любит чувствовать себя частью медиа, а чувство вовлечённости в происходящее при обращении к аудитории возрастает.

Создатели британского комедийного сериала «Летающий цирк Монти Пайтона» не раз прибегали к приёму «ломки четвёртой стены», например:
 Группа персонажей, потерянных в джунглях, осознаёт, что они спасены, заметив камеры операторов.
 Испанские инквизиторы торопятся, так как начались титры и серия подходит к концу.
 Персонажи сверяются со сценарием, потому что не помнят, что должно произойти в следующей сцене.
 Комментарий персонажа: «Это конец сезона, они могли бы придумать что-нибудь более смешное!».

В современном телевидении также нередко используется приём «ломки четвёртой стены». Ярким примером является сериал «Карточный домик», в котором общение главного героя Фрэнка Андервуда со зрителями стало неотъемлемой частью повествования. Герой объясняет зрителю свои поступки, посвящая его в свои планы, и даже, кажется, испытывает эмоции по отношению к аудитории. Так, в одном из эпизодов расстроенный Андервуд обращается в камеру: «А ты на что уставился?». Это создаёт связь между персонажем и зрителем, заставляющую его переживать за судьбу героя.

Создатели британского сериала «Шерлок» также дали понять, что интересуются своей аудиторией, показав довольно интересным способом связь персонажей и реального мира. Так, после прыжка Шерлока, роль которого исполнил Бенедикт Камбербэтч, с крыши здания, фанаты сериала строили разные догадки насчёт того, как герой мог выжить. Будто перенеся поклонников в сюжет сериала, его создатели ввели в сюжет фан-клуб Шерлока (являющийся прямым отражением реальных фанатов сериала), участники которого давали свои версии, как детектив мог выжить. Многие из версий и были взяты из обсуждений реального фан-клуба сериала. Более того, показывая как интернет-пространство может соединять реальное и вымышленное, создатели сериала воссоздали тот самый интернет-блог доктора Ватсона, который сделал аудиторию сериала и его персонажей ещё ближе.

Использование «ломки четвёртой стены» можно увидеть в таких телесериалах, как «Сообщество», «Студия 30», «Симпсоны», «Сверхъестественное», «Офис», «Замедленное развитие», «Юристы Бостона» и др.

Мультипликация 
Техника разрушения четвёртой стены активно используется в анимации. Так, герои короткометражных мультипликационных фильмов Warner Bros. Багз Банни и Даффи Дак систематически ломают четвёртую стену, обращаясь к зрителям, а в некоторых фильмах мультипликационная природа историй подчёркивается и обыгрывается через взаимодействие персонажей с художником-мультипликатором или через реплики, обращённые к сценаристу. Во многих мультфильмах Текса Эйвери («The Early Bird Dood It!», «Who Killed Who?», «King-Size Canary» и др.) четвёртая стена разрушается путём прямых обращений персонажа к зрителю (в вербальной форме, а зачастую при помощи табличек с написанными на них репликами), а также выходом героев за пределы анимационного кадра.

Компьютерные игры 
Сама по себе интерактивная природа видеоигр подразумевает активное вовлечение игрока в действие, и видеоигры часто обращаются к игроку (с предложением ввести имя персонажа, название населённого пункта и т. п.; с просьбой нажать определённую кнопку на клавиатуре или джойстике). Однако эти операции не являются разрушением четвёртой стены до тех пор, пока персонажи игры не начинают обращаться к игроку напрямую или не проявляют осознания того, что они находятся в игре.

Данный приём активно используется, например, в играх от широко известного производителя, компании Blizzard Entertainment. Так, в The Lost Vikings главные герои начинают шутить и обращаться к игроку при его бездействии, один из героев делится с друзьями: «Мне кажется, что на меня кто-то постоянно смотрит. Вон оттуда, из-за стекла…», в ответ на что другой замечает: «А мне кажется, будто кто-то посторонний управляет каждым моим движением». В Warcraft II, Warcraft III, Starcraft, Starcraft II и Heroes of the Storm, при многократном щёлканьи мышью по боевой единице или герою, они начинают выражать недовольство игроком и отпускают комментарии в его адрес.

Макс Пэйн, герой одноимённой игры, находясь под действием наркотика валькирина, сперва осознаёт, что он персонаж комиксов, а после, что он персонаж компьютерной игры («Если скосить глаза вниз и влево, увидишь датчики здоровья и оружия» — произносит он, обращаясь сам к себе).

В ролевой игре «Mother 2» в ходе финальной битвы с инопланетным захватчиком Пола Джонс девочка с псионическими способностями обращается к игроку с просьбой помолиться за героев.

Приём ломки четвёртой стены периодически используется в серии Metal Gear: персонажи обращаются напрямую к игроку, упрекая его за то, что у него ушло слишком много времени на прохождение уровня или за плохую игру; советуя выключить консоль (эта фраза произносится Полковником и Биг Боссом, в обоих случаях ситуация является отсылкой к первой игре серии); суперзлодей Psycho Mantis вынуждает игрока переключить джойстик во 2-й порт, так как игра постоянно посылает на контроллер команду, активирующую вибрацию, и управлять становится сложнее, и т. д.

В визуальной новелле Doki Doki Literature Club!, в конце игры Моника, осознавая, что находится в игре, обращается не к протагонисту, а к игроку. Она будет признаваться ему в любви. Моника сможет узнать о прямой трансляции или записи игры и напугать зрителей скримером. Она будет называть игрока по имени администратора на устройстве. Также разлом четвёртой стены можно увидеть в стихах Моники, а в четвёртом акте игры Саёри тоже будет ломать четвёртую стену.

Комиксы 

Джокер, суперзлодей из вселенной комиксов DC регулярно ломает четвёртую стену: он обращается со страниц комиксов к редактору или художнику, в некоторых ситуациях взаимодействует с собственным пузырём с текстом; в мини-серии «Emperor Joker» Джокер даже переворачивает за читателя страницу.

Техника ломки четвёртой стены регулярно используется героем комиксов Marvel Дэдпулом (в частности, он отдаёт себе отчет в том, что он нарисованный герой и его действия являются выдуманной историей).

Женщина-Халк, также героиня из вселенной Marvel, неоднократно ломала четвёртую стену: она периодически общается с рассказчиком, в одном из случаев, разозлившись, сломала пузырь с текстом рассказчика и швырнула его за пределы страницы, а в 100-м выпуске, на вопрос, может ли она видеть сквозь 4-ю стену, ответила, что нет (глядя прямо в кадр); также ломка 4-й стены не раз использовалась художниками при оформлении обложек комиксов с её участием (наиболее известна обложка Тома 2, выпуск 1, на которой её нагота прикрыта штрихкодом издания, а сама героиня угрожает читателю, что если тот не купит этот выпуск, она порвёт все его комиксы про Людей Икс).

Герои комикса «Скотт Пилигрим» вообще постоянно ломают четвёртую стену.

«Пятая стена» 
Термин «пятая стена» был введён в употребление позднее и обозначает невидимую границу между критиками (читателями) и вымышленным миром. Также может иметься в виду стена между самими зрителями во время просмотра.

Проблеме «ломки пятой стены» были посвящены несколько семинаров в театре «Глобус» в 2004 году.

Также «пятой стеной» называют телевизор, так как он позволяет видеть мир за пределами четырёх стен комнаты; и экран, на который проецируются образы в «театре теней».

Примечания

Литература 
 А. П. Варламова. Четвертая стена // Театральные термины и понятия: Материалы к словарю / Сост. С. К. Бушуева, А. П. Варламова, Н. А. Таршис, ред. А. П. Варламова, А. В. Сергеев. , 2005. Вып. 1. С. 241—242.

Ссылки 
 Без «четвёртой стены». Статья В. Шпакова о театре Владимира Малышицкого. «Нева» № 9 за 2004 год. Проверено 18-05-2010
 Список фильмов, в которых ломается «четвёртая стена» на сайте ''artandpopularculture.com

Театральная терминология
Метапроза